Besucher steht für:

 eine Person, die einen Besuch macht
 Besucher (Entwurfsmuster) in der Softwareentwicklung
 Besucher (Botho Strauß), Theaterstück von Botho Strauß (1988)

Siehe auch:
 Der Besucher
 Die Besucher
 Besuch (Begriffsklärung)